

Architettura 
 Ovolo – tipo di modanatura

Botanica
 Ovolo -

Micologia 
 Ovolo bastardo – nome comune dell'Amanita phalloides
 Ovolo bianco – nome comune dellAmanita ovoidea Ovolo buono – nome comune dell'''Amanita caesarea
 Ovolo malefico – nome comune dellAmanita muscaria''